Zodiaco oriental puede referirse a:

Zodiaco védico oriental o sideral, perteneciente a la astrología védica o sideral, que considera el desplazamiento lento y continuo de las constelaciones zodiacales; o
Zodiaco oriental o zodiaco chino, perteneciente a la astrología china y basado en el uso del calendario chino, particularmente sus 12 ciclos anuales de animales.